Pomponius Bassus ist der Name folgender Personen:

 Pomponius Bassus (Konsul 211), römischer Politiker und Senator
 Pomponius Bassus (Konsul 271), römischer Politiker und Senator
 Lucius Pomponius Bassus, römischer Politiker, Suffektkonsul 118
 Titus Pomponius Bassus, römischer Politiker, Suffektkonsul 94